Аманжол — имя, фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Аманжол, Ерасыл Бериккалиулы (род. 1999) — казахстанский футболист, защитник.
 Аманжол, Татьяна Витальевна (род. 1985) — казахстанский борец вольного стиля.

Топоним 
 Аманжол — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аманжол — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.